

Прізвище 
Корсі () — прізвище італійського походження.

Відомі носії:
Джованні Корсі (1827-1889) — італійський співак-баритон і педагог.
 Сімоне Корсі (народився 24 квітня 1987) — італійський мотогонщик, віце-чемпіон світу з шосейно-кільцевих мотогонок MotoGP в класі 125сс (2008).
 Нікола Де Корсі (Nicolas De Corsi; нар. 1882, Одеса — 1956, Торре дель Греко) — італійський художник, уродженець Одеси.
 Джордано Корсі (італ. Giordano Corsi, 9 січня 1908, Гонцага — 29 липня 1958, Трієст) — італійський футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Луїджі Корсі (військовик), Луїджі Корсі (італ. Luigi Corsi, 4 квітня 1898 року, Ла-Спеція — 29 березня 1941 року, Середземне море) — італійський морський офіцер.

Топонім 
 Корсі — муніципалітет у Франції, у регіоні Пікардія, департамент Ена.
 Сент-Андре-де-Корсі Сент-Андре́-де-Корсі́ (фр. Saint-André-de-Corcy) — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ен.
 Корсі-Кола (перс. كرسي كلا‎) — село в Ірані, у дегестані Дабуй-є Джонубі, у бахші Дабудашт, шагрестані Амоль остану Мазендеран.

Див. також 
 Корсика